Wilhelm Rydberg kan syfta på:

 Wilhelm Rydberg (politiker) (1869-1947), politiker
 Wilhelm Rydberg (skådespelare) (1850-1915), skådespelare och teaterdirektör
 Wilhelm Leonard Rydberg (1821–1903), konstnär och banktjänsteman